St. Luke’s Chapel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Luke’s Chapel (Connecticut), ID-Nr. 87002129
 St. Luke’s Chapel (North Carolina), ID-Nr. 91001470